Der Begriff Scarred bezeichnet
 Scarred (Band), luxemburgische Metal-Band 
 The Scarred, US-amerikanische Punk-Band 
 Scarred (Fernsehserie), Fernsehsendung auf MTV
 Scarred (1984), Independent-Film
 eine EP der Band Combichrist
 Scarred (Roman), Buch der indischen Autorin Dionne Bunsha